Жёлтый — многозначный термин:
 Жёлтый цвет — цвет с длиной волны от 565 нм до 590 нм.
 «Жёлтый» ― американская драма 2012 года режиссёра Ника Кассаветиса.

география
 Жёлтый — стратовулкан в южной части полуострова Камчатка.
 Жёлтый — хутор в Питерском районе Саратовской области.
 Жёлтый — посёлок в Федоровском районе Саратовской области.
 Жёлтый — хутор в Ашинском районе Челябинской области, упразднён в 1966 г.
 Жёлтый — ручей на Камчатке.
 Жёлтый — река в Хабаровском крае, приток Ини.
 Жёлтый — река в Томской области, приток Чигаса.

пищевой краситель
 Жёлтый 2G — синтетический пищевой краситель E107.
 Жёлтый «солнечный закат» — оранжево-жёлтый пищевой краситель E110.